Angarotipula är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Evgenyi Nikolayevich Savchenko 1961. Angarotipula ingår i familjen storharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storharkrankar
Angarotipula